Les  sont une famille éteinte et fossile d’amphibiens temnospondyles.

Présentation 
C'était un groupe diversifié qui a prospéré durant la période permienne, et qui était fortement adapté à une existence terrestre, retournant probablement à l'eau seulement pour s'accoupler et/ou pondre des œufs.

Liste des genres 
Selon  :

 genre Acheloma Cope 1882
 genre Actiobates Eaton 1973
 genre Anconastes Berman et al. 1987
 genre Ecolsonia Vaughn 1969 
 genre Fedexia Berman et al. 2010 
 genre Mordex Steen 1938
 genre Phonerpeton Dilkes 1990 
 genre Rotaryus Berman et al. 2011
 genre Tambachia Sumida et al. 1998

Répartition des fossiles 
En 2022, les fossiles découverts et référencés selon Paleobiology Database sont en Europe et aux États-Unis.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
  Référence Mikko's Phylogeny Archive : Trematopidae  Williston, 1910 † (consulté le )

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1910
Dissorophoidea